

Geografia
Garrone – frazione di Rossiglione in provincia di Genova

Persone
Alessandro Garrone (1963) – imprenditore italiano
Andrés Garrone (1976) – allenatore di calcio ed ex allenatore argentino
Daniele Garrone (1954) – biblista e pastore protestante valdese italiano
Dino Garrone, all'anagrafe Edoardo Garrone (1904-1931) – critico letterario e scrittore italiano
Edoardo Garrone (1906-1964) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Edoardo Garrone (1961) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Emilio Garroni (1925-2005) – filosofo e scrittore italiano
Eugenio Garrone (1888-1918) – militare italiano
Gabriel-Marie Garrone (1901-1994) – cardinale francese
Giovanni Garrone (1916) – ex calciatore italiano
Giuseppe Garrone (1886-1917) – magistrato e militare italiano
Laura Garrone (1967) – ex tennista italiana
Luigi Garrone (1886-1950) – attore caratterista italiano
Malvina Garrone Ronchi Della Rocca (1922-2016) – partigiana e insegnante italiana
Matteo Garrone (1968) – regista e sceneggiatore italiano
Mirco Garrone (1956) – montatore cinematografico italiano
Nico Garrone (1940-2009) – giornalista italiano
Riccardo Garrone (1926-2016) – attore, regista e doppiatore italiano
Riccardo Garrone (1936-2013) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Romolo Garroni (1915-2006) – direttore della fotografia e operatore cinematografico italiano
Sergio Garrone (1925) – regista e sceneggiatore italiano

Altro
16997 Garrone – asteroide della fascia principale
Edoardo Raffinerie Garrone (ERG) – gruppo industriale italiano del settore energetico
 Garrone – inserto "politicamente corretto" del settimanale satirico Cuore
Garrone – personaggio del romanzo "Cuore" di Edmondo De Amicis
 Scuola Fratelli Garrone – scuola primaria di Roma

Pagine correlate
Garroni
Galante Garrone